{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Winston-Salem Open 
 | rok = 2011 
 | datum=22.–27. srpna 2011
| ročník=43.
| místo=Winston-Salem
| povrch=tvrdý
| rozpočet=625 000 $
| web=
| champms= John Isner
| champmd= Jonatan Erlich /  Andy Ram
}}

Tenisový turnaj na okruhu ATP Winston-Salem Open 2011' se konal ve dnech 22.–27. srpna v severokarolínském Winston-Salemu v areálu Wake Forest University. Událost se do minulého ročníku hrála pod názvem
Pilot Pen Tennis v New Havenu.

Turnaj se uskutečnil venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 625 000 USD.

 Dvouhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Andy Roddick (semifinále)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (čtvrtfinále)
  John Isner (vítěz)
  Nikolaj Davyděnko (3. kolo)
  Kevin Anderson (odstoupil, onemocnění)
  Juan Mónaco (čtvrtfinále)
  Marcos Baghdatis (čtvrtfinále)
  Serhij Stachovskyj (čtvrtfinále)
  Robin Haase (semifinále)
  Dmitrij Tursunov (2. kolo)
  Pablo Andújar (2. kolo)
  Jarkko Nieminen (3. kolo)
  Grigor Dimitrov (3. kolo)
  Santiago Giraldo (3. kolo)
  Igor Kunicyn (2. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Ryan Harrison
  Lleyton Hewitt
  Andy Roddick
  Donald Young

Následující hráči postoupili do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Julien Benneteau
  Ricardo Mello
  Kei Nišikori
  Michael Russell
  Édouard Roger-Vasselin – postoupil jako Šťastný poražený
  Pierre-Ludovic Duclos – postoupil jako Šťastný poražený

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

4. sekce

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (1. kolo)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Winston-Salem Open
Tenis v USA v roce 2011